Свјетлана Кнежевић (Маријин двор (Сарајево), 7. јун 1950) југословенска је и српска филмска, телевизијска и позоришна глумица.

Широј јавности најпознатија је по улози Светлане у чувеној југословенској ТВ серији "Грлом у јагоде".

Биографија 
Свјетлана је била удата за глумца Мишу Јанкетића, са којим има четворо деце.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Пут у рај || Маријана
|-
| 1971. || Клопка за генерала || Лела - докторова девојка
|-
| 1971. || Три тачке ТВ филм || /
|-
| 1972. || Пјетлов кљун ТВ филм || Девојка
|-
| 1972. || Девето чудо на истоку || Луција
|-
| 1972. || Сиранов дуг ТВ филм || Роксана
|-
| 1973. || Свадба || Душковa девојкa
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || Драгица Туцовић
|-
| 1975. || Павле Павловић || Студенткиња
|-
| 1975 1976. || Патот кон иднината ТВ серија || Ангелина
|-
| 1976. || Грлом у јагоде ТВ серија || Светлана
|-
| 1978. || Трен || Словенка
|-
| 1979. || Њен пријатељ Филип ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Трен ТВ мини серија || /
|-
| 1986. || Сиви дом ТВ серија || Медицинска сестра
|-
| 1986. || Вртешка ТВ филм || /
|-
| 1987. || Увек спремне жене || Докторка специјалиста
|-
| 1987. || Заљубљени ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1994 1996. || Срећни људи ТВ серија || Анита Ракић, члан жирија за избор мисице
|-
| 1997. || Љубав, женидба и удадба ТВ филм || „Нерина“
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Марко Миљанов ТВ филм || /
|-
| 2001 2002. || Породично благо ТВ серија || Листерова жена
|-
| 2003. || Лисице ТВ серија || Жикина мајка
|-
| 2004. || Слободан пад Кратки филм || Мајка
|-
| 2004. || Стижу долари ТВ серија || Паткова жена
|-
| 2008. || Село гори, а баба се чешља ТВ серија || Половњача
|-
| 2008. || Биро за изгубљене ствари || Љиља
|}

Види још 
 Михаило Миша Јанкетић
 Марко Јанкетић
 Милица Јанкетић

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1950.
Загрепчани
Југословенски глумци
Српске глумице